Rzut oszczepem mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Olympiastadion w Berlinie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy oraz czempionatu Starego Kontynentu.

Przebieg zawodów

Eliminacje 
Minimum kwalifikacyjne: 82.00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Rzut oszczepem mężczyzn